Алкідні фарби виготовляють з пігментів, що зв'язані модифікованою олією синтетичною смолою. Цими фарбами користуються так само, як і традиційними фарбами, але сохнуть вони швидше — за 18—24 години. Для основи під алкідні фарби може бути використана будь-яка ґрунтова основа, у тому числі і основа для олії та акрилу.

Джерела 
 Що таке алкідні фарби?

Матеріали живопису
Покриття